De Zeven Provinciënklasse (kruiser) (ook bekend als Eendrachtsklasse), een Nederlandse serie van kruisers.
 De Zeven Provinciënklasse (fregat), een Nederlandse serie van fregatten.